Junkersdorf steht für:
 Junkersdorf (Köln), Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Junkersdorf (Königsberg in Bayern), Ortsteil der Stadt Königsberg in Bayern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Junkersdorf an der Weisach, Ortsteil der Gemeinde Pfarrweisach, Landkreis Haßberge, Bayern

Junkersdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Junkersdorf (* 1938), deutscher Filmproduzent, Filmregisseur und Produktionsleiter